Jenaro Herrera o Genaro Herrera puede referirse a:
 Genaro Herrera; erudito peruano.
 Distrito de Jenaro Herrera; distrito del Perú.
 Jenaro Herrera (Perú); localidad del Perú.